Сігалов (Сіга́л або Сигал) — прізвище єврейського походження. Інші варіанти прізвища: Сагал, Сегал, Сагалов, Сегалов.

 Сігалов Давид Лазарович (1894—1985) — український лікар-педіатр, колекціонер.
 Сігалов Ібрагім Матвійович (1924, Медвин — 1974, Київ)  — радянський архітектор, член Спілки архітекторів CCCP.

 Сігалова Алла Михайлівна (Мойсеївна; нар. 1959) — радянський і російський хореограф, актриса, професор.
єврейські прізвища